Dacrymycetaceae är en familj av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Dacrymycetaceae i ordningen Dacrymycetales, klassen Dacrymycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Dacrymycetales, klassen Tremellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Basidiesvampar
Dacrymycetaceae